de programmeertaal DIV Games Studio
<div> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 het getal 504 in Romeinse tekens
 Documentaire Informatie Voorziening
 Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, een afdeling van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België
 De Div, een Nederlandse newwaveband
 Dev (mythologie)